Bitwa pod Iłżą (1831)
 Bitwa pod Iłżą (1864)
 Bitwa pod Iłżą (1939)